У́лица Островитя́нова (по данным справочной литературы периода СССР — Острови́тянова) (название с 23 февраля 1970 года) — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории Обручевского района, районов Коньково и Тёплый Стан. Проходит между Ленинским и Севастопольским проспектами.

Пересекает Профсоюзную улицу. С севера (нечётная сторона) примыкают улицы: Академика Опарина, Академика Волгина, Академика Арцимовича и Введенского. С юга (чётная сторона) примыкают улицы: Академика Бакулева и Академика Капицы.

Нумерация домов начинается со стороны Ленинского проспекта.

Происхождение названия 
Названа 23 февраля 1970 года в честь доктора экономических наук, профессора К. В. Острови́тянова (1892—1969). Расположена в районе, где сосредоточены улицы, названные именами русских учёных. Ранее носила временное название — «Проектируемый проезд 4993».

История 
Улица возникла в 1968 году и являлась границей строящегося района Беляево-Богородское и Тропарёвского лесопарка. Первоначально проходила от улицы Академика Волгина до Профсоюзной улицы. В декабре 1968 года по улице провели автобусный маршрут № 196. В 1970 году улица продлена на юго-восток по границе Битцевского лесопарка до улицы Миклухо-Маклая, а в 1974 году — на северо-запад до Ленинского проспекта.

В 1968—1971 годах нечётная сторона улицы (дома № 15—45) и отрезок чётной стороны (дома № 16—30, тогда корпуса 1-го микрорайона Тёплого Стана) застроены крупнопанельными жилыми домами. В 1979 году участок на границе Битцевского лесопарка был поглощён расширившимся Севастопольским проспектом, при этом нумерация домов на нечётной стороне не изменилась.

В 1986—1988 годах построены дома № 32—36 как часть нового микрорайона «Узкое». В 1987 году на пересечении с Профсоюзной улицей была открыта станция метро «Коньково».

15 сентября 1974 года на пустыре на углу с Профсоюзной улицей прошла выставка картин московских художников-авангардистов, разогнанная милицией с помощью поливальных машин и бульдозеров.

Примечательные здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 1 — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (1973—1976). На фасаде библиотечного корпуса — мозаичные панно (художники Л. Г. Полищук и С. И. Щербинина)
 № 1, стр. 3 — больница
 № 7 — бизнес-центр строительное управление «СУ-155», (маг. Перекрёсток)
 № 19 — Детская галерея «Изопарк»
 № 37 — жилой дом. Здесь жил архитектор Н. П. Сукоян.
 № 39 — жилой дом. Здесь с 1970 по 1985 гг. жил Герой Советского Союза В. М. Юдин. На доме установлена памятная доска
По чётной стороне:
 № 2а — Храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане
 № 4 — жилой комплекс «Аркада хаус»
 № 6 — жилой комплекс «Заповедный»
 № 10 — Пансионат № 6 для ветеранов и инвалидов. Церковь Воскресения Христова.
 № 10/1 — жилой комплекс «Остров»
 № 14 — гостиница «Паллада»
 № 30, корп. 2 — жилой дом. Здесь жил физикохимик М. И. Тёмкин.

Инфраструктура 
В самом начале улицы, дом 1, находится Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Далее в доме 15, корпус 1, располагается молодёжный театрально-культурный центр «Черёмушки». Его основала в 1987 году нынешняя директор и художественный руководитель А. М. Сарапанюк.

На улице Островитянова также находятся 2 детских сада, учебно-воспитательный комплекс, 2 парикмахерских, две мастерских по ремонту обуви, пункты приема в химчистку и в прачечную, ателье пошива и ремонта одежды, фотоателье, мастерская переплетных работ и другие предприятия социальной сферы. Близ улицы расположен Теплостанский лесопарк.

Транспорт 
На пересечении улиц Островитянова и Профсоюзной находится станция метро «Коньково».По улице проходят следующие автобусные маршруты:
 От Ленинского проспекта до улицы Введенского — 361
 От Ленинского проспекта до улицы Академика Бакулева — 66
 От улицы Академика Бакулева до улицы Академика Опарина — 718
 От улицы Академика Бакулева до улицы Академика Волгина — С2
 От улицы Академика Бакулева до Профсоюзной улицы — 295, 712
 От улицы Академика Опарина до улицы Академика Волгина — 273 (только в указанном направлении)
 От улицы Академика Опарина до Профсоюзной улицы — 945 (только в указанном направлении)
 От улицы Академика Волгина до Профсоюзной улицы — 196, 250, 699
 От Профсоюзной улицы до улицы Введенского — 49 (только в указанном направлении)
 От Профсоюзной улицы до улицы Введенского, обратно от Севастопольского проспекта до Профсоюзной улицы — С2
 От Севастопольского проспекта до улицы Академика Опарина — 145 (только в указанном направлении)
 От Севастопольского проспекта до улицы Введенского — 235 (только в указанном направлении)

По участку между Профсоюзной улицей и улицей Введенского в 1978 году короткое время проходил троллейбусный маршрут № 72, имевший конечную на пересечении с улицей Введенского. Затем линия была продлена в Ясенево, и участок сначала использовался для оперативного разворота, а затем был ликвидирован. В настоящее время от линии и троллейбусного кольца остались лишь несколько опор подвески контактной сети.

Примечания

Литература 
  (обл.)

Ссылки 

 Улица Островитянова на сайте «Москва. Юго-Запад. Тёплый Стан»

Улицы Москвы, названные в честь людей
Островитянов
Улицы Москвы, появившиеся в 1970 году